Это список знаменосцев, которые представляли Эритрею на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр.

См. также 
 Эритрея на Олимпийских играх

Примечания 

Знаменосцы Эритреи на Олимпийских играх